khq – codice ISO 639-3 della lingua koyra chiii soghay